«Ордена́ и меда́ли СССР» — многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР с изображениями орденов и медалей СССР, которая выпускалась в 1943—1953 годах (с июля 1943 года по январь 1953 года).

Самыми скрупулёзными оказались два каталога (в основном первый из списка), только они объединили все выпуски в одну достаточно определённую многолетнюю серию:
 русский краткий справочник Карачуна и Карлинского (Kar)
 немецкий каталог Михель (Michel).

Нумерация ЦФА дана по русскому каталогу с нумерацией ЦФА (ЦФА).

Остальные каталоги разбили эту серию на несколько серий:
 русский каталог «Стандарт-Коллекция» (SC) — на 3 серии;
 американский каталог Скотт (Scott) — на 7 серий;
 английский каталог Стэнли Гиббонс (SG) — на 2 серии;
 французский каталог Ивер и Телье (Yvert) — на 2 серии.

Марка с надпечаткой из каталогов SC 895 и Kar 739 (ЦФА 987) в серию не включена как марка другой тематики, так же как и марка с надпечаткой Kar 1435 (ЦФА 1754), хотя указанные каталоги включают эти марки в эту серию.

В каталоге Michel имеется опечатка в рисунках медалей 1946 года: рисунки vd и vg нужно поменять местами.

Эта многолетняя серия является перманентной:
 в филателистическом справочнике перманентной считается серия Бельгии из 60 номиналов;
 в данной таблице представлено 70 марок;
 серия выпускалась в течение 11 лет.

Отношение размера серии к ее длительности: 6,4. Первый номер серии ЦФА 860, дата выпуска марки с первым номером 1943-7.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммеморативные марки СССР
Легендарные марки
Медали СССР
Ордена СССР